Communauté de communes du Pays de Fénelon (ancienne), intercommunalité du département de la Dordogne fusionnée en 2003 avec la communauté de communes du Carluxais, formant ainsi la communauté de communes du Carluxais Terre de Fénelon.
 Communauté de communes du Pays de Fénelon (nouvelle), intercommunalité prévue en 2014, issue de la fusion entre la communauté de communes du Carluxais Terre de Fénelon et la communauté de communes du Salignacois.

Voir aussi